Le nom Olga a été utilisé pour nommer plusieurs cyclones tropicaux.

Atlantique Nord 
Olga a remplacé Opal sur la liste revenant aux six ans dans ce bassin :
 Ouragan Olga (2001), une tempête de fin de saison qui n’a eu aucun effet sur les terres ;
 Tempête tropicale Olga (2007), une rare tempête de décembre ayant tué 40 personnes, principalement en République dominicaine ;
 Tempête tropicale Olga (2019) qui s'est formée dans le golfe du Mexique et est devenue post-tropicale peu de temps après.

Pacifique nord-ouest 

 Tempête tropicale Olga (1948) (T4827)
 Typhon Olga (1954) (T5417)
 Typhon Olga (1958) (T5830)
 Typhon Olga (1961) (T6119, 51W)
 Tempête tropicale Olga (1964) (22W, l’Agence météorologique du Japon l’a analysée comme une dépression tropicale et non comme une tempête tropicale.)
 Tempête tropicale Olga (1966) (T6634, 37W)
 Typhon Olga (1970) (T7002, 02W), a touché le Japon ;
 Typhon Olga (1972) (T7226, 28W), n'a causé que des dégâts minimes aux îles Marshall et au nord des îles Mariannes ;
 Typhon Olga (1976) (T7605, 05W, Didang), a affecté les Philippines et le Japon ;
 Typhon Olga (1999) (T9907, 11W, Ising), 64 morts en Corée du Nord et du Sud.

Après 1999, les listes de noms pour les typhoons furent refaites avec suggérés par les pays riverains et Olga ne fut plus repris.

Hémisphère sud 

 Cyclone tropical Olga (1981)
 Cyclone tropical Olga (2000)
 Cyclone tropical Olga (2010), les îles Salomon furent touchées quand le système n'était encore qu'une dépression tropicale.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme
Typhon homonyme